Хидака () — японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Хидака, Норико (род. 1962) — японская сэйю.
 Хидака, Рина (род. 1994) — японская сэйю.
 Хидака, Усабуро — японский футболист.
 Хидака, Хироаки (1962—2006) — японский серийный убийца.

Топоним 
 Хидака (Коти) — село в Японии, находящееся в уезде Такаока префектуры Коти.
 Хидака (Сайтама) — город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.
 Хидака (Хоккайдо) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сару округа Хидака губернаторства Хоккайдо.
 Хидака (посёлок, Вакаяма) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хидака префектуры Вакаяма.